Het seizoen 1981/82 van de Belgische Derde Klasse ging van start op 5 september 1981 en eindigde op 29 mei 1982. K. Sint-Niklase SK won in Derde Klasse A, VV Overpelt-Fabriek won in Derde Klasse B.

Naamswijzigingen
 KVG Oostende fuseerde met AS Oostende KM en werd KV Oostende.
 RRC Tienen fuseerde met Voorwaarts Tienen en werd KVK Tienen.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Tweede Klasse voor de start van het seizoen:
 ROC de Montignies-sur-Sambre (rechtstreeks)
 K. Sint-Niklase SK (rechtstreeks)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Vierde Klasse voor de start van het seizoen:
 R. Dottignies Sport (kampioen 4A)
 VK Ninove (vice-kampioen 4B)
 R. Union Hutoise FC (kampioen 4C)
 KFC Lommel SK (kampioen 4D)
 FC Assent (vice-kampioen 4D)

Noot: VK Ninove mocht als vice-kampioen promoveren omdat kampioen KHO Merchtem tot degradatie werd veroordeeld omwille van omkoping. Daarnaast was FC Assent een bijkomende promovendus omdat er een extra plaats vrijkwam als gevolg van de fusie tussen VG Oostende en AS Oostende KM.

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Tweede Klasse op het eind van het seizoen:
 K. Sint-Niklase SK (kampioen 3A)
 VV Overpelt-Fabriek (kampioen 3B)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Vierde Klasse op het eind van het seizoen:
 K. Willebroekse SV (rechtstreeks uit 3A)
 R. Tilleur FC (rechtstreeks uit 3B)
 VC Rotselaar (rechtstreeks uit 3B)
 KVK Tienen (omkoping)

Noot: Omwille van de verplichte degradatie van KVK Tienen kon Wallonia Association Namur (voorlaatste in 3A) in Derde Klasse blijven.

Eindstand

Derde Klasse A

Derde Klasse B

Titelwedstrijd Derde Klasse
De twee teams die kampioen werden in hun reeks, K. Sint-Niklase SK en VV Overpelt-Fabriek, speelden een heen -en terugwedstrijd om te bepalen wie de winnaar van Derde Klasse zou worden.

Ook de twee teams die tweede werden in hun reeks, KFC Eendracht Zele en Eendracht Gerhees Oostham, speelden een wedstrijd. De wedstrijd werden echter enkel voor de eer gespeeld aangezien geen van beide teams kon promoveren.

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Derde klasse voetbal België
Belgie 3